Aukland är ett norskt efternamn. Det kan avse:

Anders Aukland (född 1972), norsk längdskidåkare
Jørgen Aukland (född 1975), norsk längdskidåkare
 Snefrid Aukland (1884–1970), norsk skådespelare

Norska efternamn